With Roots Above and Branches Below (рус. «С корнями наверху и с ветвями внизу») — третий студийный альбом американской металкор группы The Devil Wears Prada, издан 5 мая 2009 года на Ferret Music. В чарте Billboard добирался до 11-й позиции и за первую неделю было продано более 31,000 копий.

Список композиций

Участники записи 
 Майк Храника () — вокал,
 Джереми Ди Пойстер () — ритм-гитара, чистый вокал
 Крис Руби () — соло-гитара
 Энди Трик () — бас-гитара
 Дэниэл Уильямс () — ударная установка, перкуссия
 Джэймс Бани () — синтезатор, пианино

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы металкора
Альбомы The Devil Wears Prada
Альбомы Ferret Music